Катерина Георгиева Малеева е българска тенисистка, родена на 7 май 1969 г. Започва професионалнната си кариера през 1984 г. Тя е най-успешната състезателка за отбора на България за Фед Къп. Активът ѝ е 29 победи и 22 загуби. Най-доброто ѝ класиране за световната ранглиста е 6-о място през 1990 г.

Има две сестри, които също са професионални тенисистки – Магдалена Малеева и Мануела Малеева. Омъжена е за Георги Стоименов, имат две деца (Ния и Захари).

Финали

Титли на сингъл (12)

Загубени финали на сингъл (10)

Титли на двойки (3)

Загубени финали на двойки (8)

Вижте също 
 Юлия Берберян
 Мануела Малеева
 Магдалена Малеева

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Родени в София
Българи от арменски произход